Een verkeersweg:
N237 (België)
N237a (België)
N237 (Nederland), zie Provinciale weg 237
N-237 (Spanje)
N237 (Zwitserland)